Contea di Albany (in inglese Albany County) è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Albany (New York)
 Contea di Albany (Wyoming)